Córeczka – brytyjski film z 1957 roku
 Córeczka – polski film z 1965 roku
 Córeczka – amerykański film z 1996 roku
 Córeczka – amerykański film z 2010 roku
 Córeczka – powieść Tamary Dudy z 2019 roku